

Geografia

 Moncucco Torinese – comune della provincia di Asti
 Moncucco – frazione di Brennero in provincia di Bolzano
 Moncucco – frazione di Farigliano in provincia di Cuneo
 Moncucco – quartiere di Milano nella città metropolitana di Milano
 Moncucco – frazione di Vische nella città metropolitana di Torino
 Moncucco –  quartiere di Brugherio in provincia di Monza
 Moncucco – frazione di Vernate nella città metropolitana di Milano
 Moncucco – collina di Santo Stefano Belbo
 Moncucco – cascina/tenuta nel comune di Garbagna Novarese

Pagine correlate 

 Monte Cucco
 Montecucco